Casually Dressed and Deep in Conversation debitantski je studijski album sastava Funeral for a Friend.

Popis pjesama 

 Rookie of the Year
 Bullet Theory
 Juneau
 Bend Your Arms to Look Like Wings
 Escape Artists Never Die
 Storytelling
 Moments Forever Faded
 She Drove Me to Daytime Television
 Red Is the New Black
 Your Revolution Is a Joke
 Waking Up
 Novella

Albumi iz 2003.
Albumi sastava Funeral for a Friend